Старо Прачно је насељено место у саставу Града Сиска, Хрватска.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, Старо Прачно је имало 895 становника.

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Старо Прачно је имало 906 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Сисак
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској